Richard Gasquet era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Jordan Thompson.

In finale Adrian Mannarino ha sconfitto Jordan Thompson con il punteggio di 7-67, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Borna Ćorić (semifinale)
  Alex De Minaur (quarti di finale)
  Fernando Verdasco (secondo turno)

 David Goffin (quarti di finale)
 Frances Tiafoe (secondo turno)
 Christian Garín (quarti di finale)
 Richard Gasquet (semifinale)

Qualificati 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

 Tommy Paul (primo turno)
 Jannik Sinner (primo turno)

Lucky loser 

  Thomas Fabbiano (primo turno)

Wildcard 

  Borna Ćorić (semifinale)
  Thiemo de Bakker (primo turno)

 Jurij Rodionov (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2019